Осада форта Марабастад бурами, представлявшими республику Трансвааль, началась 11 января 1881 и закончилась 2 апреля 1881 года с капитуляцией британцев . В ходе Первой англо-бурской войны силы буров осадили несколько британских гарнизонов по стране.

В начале 1880 года британские силы в Трансваале решили построить форт, ввиду удалённости города от других британских фортов в Южной Африке (266 км от Претории). В районе Заутпансберг и в самом городе проживало 300—400 тыс. Аборигенов, не считая 175 тыс. в Варенберге. Для контроля такого большого туземного населения требовался форт. В феврале 1880 в Марабастад прибыли два отряда 94-го полка под командованием капитана Кемпбелла, это были первые британские войска, достигнувшие этой части Южной Африки. Форт был построен за три месяца.

29 ноября капитан Кэмпбелл получил приказ отправляться в Преторию и покинул город с отрядом в 60 человек, оставив там роту примерно из 60 человек. Командование он передал капитану Бруксу, также в гарнизоне остались лейтенант Джонс и хирург Хардинг.

После поражения британской колонны у Бронкхорстспрёйта лейтенант Джонс получил приказ готовить форт к осаде. Капитан Брукс немедля приступил к подготовке. К гарнизону присоединился отряд из 50 туземцев под командованием капитана Томпсона и лейтенанта Гленистона, отряд прошёл 40 миль от Вуд-буш.

В декабре британцы окопали форт траншеей в 25 кв. ярдов, заготовили пищу и патроны, получили кукурузу у туземцев.

В январе буры подошли к Марабастаду и разбили два лагеря — один у реки Спрёйт, а другой у фермы Бота. 11 января комендант буров Баренд Ворстер потребовал от британского командира Брукса прекратить завозить в город кукурузу, тем самым начав осаду. 19 января британцы выслали патруль из 15 бойцов трансваальской конной полиции под командованием Томпсона и десяти добровольцев для разведки лагеря буров к Спрёйта. Однако их неожиданно атаковал и разбил больший по численности отряд буров, погиб один полицейский и двое были ранены, у добровольцев двое получили ранения. У буров также было ранено несколько человек. Отряд тотчас отступил в форт но двое полицейских попали в плен. После боя Ворстер предложил Бруку капитулировать, но также сообщил ему, что не будет атаковать, если последний не будет высылать разведчиков. Несмотря на эти уверения, патрули буров близко подходили к британскому форту.

Примечания 

Первая англо-бурская война
Сражения Великобритании
Осады XIX века
Конфликты 1881 года
Январь 1881 года
Февраль 1881 года
Март 1881 года
Апрель 1881 года
Сражения 1881 года
Осады 1881 года